Великий аятолла Сейид Хосейн Каземейни Боруджерди (, р. 1958) — иранский шиитский богослов, марджа и мистик, известный как сторонник отделения религии от государства.

Биография 

Хосейни Каземейни Боруджерди родился в августе 1958 года, его отцом был аятолла Сейид Мохаммад-Али Каземейни Боруджерди. Первичное образование он получил в городе Боруджерд, что на западе Ирана, а основное — в священном шиитском городе Кум, где учился у ряда ведущих богословов, включая великого аятоллу Мараши Наджафи. Он начал свою религиозную деятельность в двадцатиоднолетнем возрасте, вскоре после Исламской революции, в 1979 году.

Начиная с 1995 года Боруджерди-младший несколько задерживался и заключался в тюрьму, где неоднократно подвергался пыткам. С 8 октября 2006 по настоящее время он находится в заключении.

Теологические взгляды и нахождение в оппозиции 

Аятолла Боруджерди считает теократический режим незаконным и выступает за отделение религии от государства. В одной из своих проповедей он сказал:  Он констатирует, что  Что  Буруджерди является сторонником религиозного плюрализма и равноправия мужчин и женщин. Он выступает за развитие дружественных отношений с Израилем, и установление глобального мира.

Впервые свою оппозицию по отношению к правящему в Иране режиму аятолла Боруджерди выразил в 1994 году. Он является автором посланий Папе Бенедикту XVI и руководству Европейского Союза, в которых говорил, о подозрительных обстоятельствах, окружающих смерть его отца в 2002 году, и о преследовании его сторонников иранскими властями.

Также, авторству Буруджерди принадлежит работа «Рисал-е-Азади» («Трактат свободы»), являющаяся опровержением концепции «вилайат-е-факих».

Арест и заключение 

В октябре 2006 иранское правительство выдало ордер на арест Боруджерди. Пытаясь защитить его, сторонники и последователи установили в его доме круглосуточное дежурство. 7 октября возле дома аятоллы собралось более тысячи его сторонников, которые воспрепятствовали аресту Боруджерди, скандируя:  На следующий день иранские силы безопасности, применив силу, арестовали самого Боруджерди и несколько сот его сторонников, включая 172 женщины и 225 мужчин.

В июне 2007 Специальный суд духовенства приговорил Боруджерди к смерти, но после, в результате международного давления и апелляций, приговор был изменён на 11 лет тюрьмы.

Высказывания 

 «Поворот к секуляризму — единственный путь сохранить Иран от духовного упадка».
 «Приветствие душе Бога Иисусу Христу, приветствие матери мира, хранительнице тайн творения Святой Марии».
 «Прощение является наиболее эффективным путём установления мира».

Примечания

См. также 

 Мухаммад Казим Шариатмадари
 Мухаммад Ширази
 Хосейн-Али Монтазери

Ссылки 
 Сайт, посвященный Хосейну Каземейни Боруджерди
 Представительство аятоллы Боруджерди в Европе
 База данных по аятолле Боруджерди
 Буруджерди о ситуации в Иране (видео)

Аятоллы Ирана
Родившиеся в 1958 году
Великие аятоллы